

Patronymie
 Paul Barge (né en 1941) est un acteur français.
 Paul Barge (1890-1960) est un acteur français.